S:t Eriksgatan kan syfta på: 

 Sankt Eriksgatan, Stockholm
 Sankt Eriksgatan, Göteborg
 S:t Eriksgatan, Kalmar
 S:t Eriksgatan, Skara

Se även 
 Eriksgatan, Åbo
 Eriksgata